Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Mima Jaušovec 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Assente

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Billie Jean King (primo turno)
 Kathy Jordan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1981